The Red Shoes ("le scarpe rosse" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
Le scarpette rosse, favola di Andersen.

Cinema 
 Scarpette rosse (The Red Shoes) – film del 1948 diretto da Michael Powell e Emeric Pressburger
 The Red Shoes – film del 2005 diretto da Kim Yong-gyun

Musica 
 The Red Shoes – album di Kate Bush del 1993
 The Red Shoes – musical di Broadway del 1993
 The Red Shoes – singolo di Kate Bush del 1994, dall'album omonimo